

Станціонний — селище, Кокшетауська міська адміністрація, Акмолинська область

Станціонний — селище, Апшеронський район, Краснодарський край
 Станціонний — селище, Березовський міський округ, Кемеровська область